Clénin ist der Familienname folgender Personen:

 Céline Clénin (* 1973), Schweizer Jazzmusikerin, Chorleiterin und Stimmtherapeutin
 Walter Clénin (1897–1988), Schweizer Maler und Hochschullehrer